Skupina 4 bila je jedna od osam skupina kvalifikacije za EP u Engleskoj 1996. Debitant Hrvatska osvojila je prvo mjesto u skupini i tako se izravno plasirala na svoje prvo veliko natjecanje.

{| style="font-size:88%;"
|-
|valign=top|

Utakmice 

  –  0:2
  –  1:1
  –  0:2

  –  0:2
  –  2:0
  –  0:0

  –  3:0
  –  1:2
  –  1:2

  –  4:0
  –  4:1

  –  0:0
  –  0:2
  –  3:0

  –  0:1
  –  0:1
  –  2:0

  –  2:1

  –  1:3
  –  1:0

  –  0:1

  –  7:1
  –  1:0
  –  1:3

  –  1:1
  –  5:0
  –  3:2

  –  3:1

  –  1:2
  –  4:0

 1996 4